The Agency – serie televisiva del 2001
The Agency: Covert Ops - videogioco cancellato
 Gli altri giorni del condor (The Agency) – film del 1980, diretto da George Kaczender